

Economia 
 Buono del tesoro poliennale

Codici 
 BTP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butler (Stati Uniti d'America)
 BTP – vecchio codice vettore ICAO di Veritair (ora VRA)
 btp – codice ISO 639-3 della lingua budibud

Altri progetti